Ковалі́в — українське прізвище.
 Ковалів Борис Пантелеймонович — Берест Борис (*1 жовтня 1924, Київ — 16 вересня 2001, Нью-Йорк) — український кіноповістяр, кінознавець, театрознавець, журналіст. Син Коваліва Пантелеймона Кіндратовича. 
 Ковалів Іван Степанович (1916—1987) — український письменник, композитор, диригент.
 Ковалів Левко Борисович (1894—1937) — український державний і політичний діяч.
 Ковалів Пантелеймон Кіндратович (1898—1973) — український мовознавець у США, доктор філософії з 1949, дійсний член НТШ у США з 1949. Батько Коваліва Бориса Пантелеймоновича.
 Ковалів Степан Михайлович (1848—1920) — письменник і педагог, освітянський діяч, автор шкільних підручників, публіцист; займає чільне місце серед українських письменників останньої чверті XIX століття.
 Ковалів Юлія Ігорівна (1985) — Заступник Керівника Офісу Президента України.
 Ковалів Юрій Іванович (1949) — український поет, критик, літературознавець, педагог, доктор філологічних наук (1995), професор (1998), лауреат Шевченківської премії (1996).
 Ковалів Ярема (1976) — голова Державного агентства рибного господарства України.

Українські прізвища
Прізвища на -ів